Meghan, duquesa de Sussex (Rachel Meghan Markle; Los Ángeles, 4 de agosto de 1981; más tarde Engelson), comúnmente conocida como Meghan Markle, es una exactriz estadounidense y miembro de la familia real británica. Es la esposa del príncipe Enrique, duque de Sussex, quinto en la línea de sucesión al trono de los quince reinos de la Mancomunidad.

En su faceta de actriz, interpretó solo dos papeles; a Rachel Zane en la serie estadounidense Suits, 
de temática legal, desde 2011 a 2018 y a la agente especial Amy Jessup del FBI en la serie televisiva de intriga de ciencia ficción de FOX, Fringe pero su participación en Fringe no duró más que un par de capítulos.

En enero de 2020, ella y su marido anunciaron su intención de abandonar el papel que desempeñaban en la familia real británica y volverse independientes económicamente. Siendo su sustento económico la creación de documentales y presentación de entrevistas en donde relatan su "verdad", dejando ver como que son las víctimas de una red de ataques y que Meghan es la próxima lady Diana «debido a su gran parecido» (cita a su marido en el documental).
 A partir de la primavera de 2020 los duques dejaron de utilizar el tratamiento de alteza real y ella y su familia dejaron de ser financiados económicamente por la Corona, razón por la cual junto con su esposo, el príncipe Enrique de Sussex, no volverán a ejercer las funciones reales, tras el anuncio realizado en la mañana del 19 de febrero de 2021. Desde 2020, residen en Santa Bárbara, California junto a sus dos hijos.

Biografía 
Meghan Markle nació en el West Park Hospital en Canoga Park y se crio en View Park-Windsor Hills, un barrio de Los Ángeles, California. Su madre, Doria Loyce Ragland, es afroestadounidense, trabajadora social e instructora de yoga, y vive en View Park-Windsor Hills. Su padre, Thomas Wayne Markle es de ascendencia británica, neerlandesa e irlandesa, director de fotografía retirado, por lo que Meghan pasó su niñez en el plató de Married... with Children. Su padre fue ganador de dos Premios Emmy, en 1975 y en 2011, y reside en Rosarito. En algún momento expresó interés por regresar a la universidad y continuar con un máster en Diplomacia Internacional. La carrera cinematográfica de Meghan empezó de forma inesperada cuando una amiga de la actriz le dio a un mánager una copia de una película que había hecho Markle en sus años universitarios durante una fiesta. Para mantenerse entre trabajos como actriz, Meghan trabajó como calígrafa autónoma. Markle se autoproclamó comidista, lo cual fue incorporado a la personalidad de su personaje en Suits Rachel Zane. Meghan fue la fundadora del Tig, al que llamó «un foco para paladares gourmet, aquellos con hambre por comida, por viajar, por belleza y por moda». Este proyecto intentó «crear un espacio para compartir todos estos amores para invitar a amigos a compartir el suyo también y para ser la tierra de cría de emociones e ideas para un estilo de vida inspirado». La web incluyó artículos sobre comida, viaje, moda, belleza e influencers.

Carrera 
En 2002, Meghan consiguió su arranque en la televisión con un episodio de la telenovela Hospital General. También apareció en episodios de Century City, Cuts, Love, Inc., La guerra en casa, 90210, Knight Rider, Sin rastro, The Apostles, CSI: NY, The League, Castle y Suits. Markle también ha aparecido en las películas A Lot Like Love y El luto. Hizo su debut tarde en la primera temporada de ¡Allá tú! en abril de 2006. Además de una vez que mantuvo la posición #12, Markle era la modelo titular de la posición #24. A comienzos de 2007 dejó el programa. También apareció como miembro de la mafia y fue entrevistada en un episodio del espectáculo de juego 1 versus 100. Apareció en Fringe como la agente Amy Jessup en los primeros dos episodios de su segunda temporada.  Se trasladó a vivir a Toronto (Canadá) ya que desde julio de 2011 hasta 2018 interpretó a Rachel Zane en la serie televisiva Suits de la cadena USA. También apareció en dos películas de 2010, Get Him to the Greek y Remember Me, y en otra en 2011, Quiero matar a mi jefe. Hizo una pequeña aparición en 2012 en el cortometraje The Candidate (visto en el espectáculo televisivo público de KQED ImageMakers: la Compañía de Hombres) haciendo de secretaria.

En 2020, tras el anuncio de ella y su marido de volverse económicamente independientes, Meghan retomó su carrera profesional, con la firma de un contrato con Disney. Fue sólo para un evento específico, dar voz a un documental, Elephant, supuestamente con fines benéficos. No ha realizado ninguna otra labor para Disney desde entonces.

Matrimonios y descendencia

Con Trevor Engelson 
Se casó con Trevor Engelson, un productor de cine estadounidense el 10 de septiembre de 2011, después de haber salido juntos desde 2004. La pareja se separó en agosto de 2013 citando "diferencias irreconciliables".

Con el príncipe Enrique, duque de Sussex 

En 2016 inició una relación con el príncipe Enrique, actualmente duque de Sussex, gracias a una amiga que ambos tienen en común, la cual organizó una cita a ciegas. El 27 de noviembre de 2017 se anunció su compromiso oficialmente mediante una entrevista televisiva.

El enlace matrimonial tuvo lugar el 19 de mayo de 2018 en la Capilla de San Jorge en Windsor, Inglaterra. A partir de entonces Meghan pasó a formar parte de la familia real británica con el título de duquesa de Sussex y el tratamiento de alteza real. 

El 15 de octubre de 2018 el palacio de Kensington confirmó el primer embarazo de la duquesa de Sussex. El 6 de mayo de 2019 dio a luz a Archie Harrison Mountbatten-Windsor en el Hospital Portland. Es el sexto en la línea de sucesión.

En noviembre de 2020, en un artículo del diario The New York Times, la duquesa explicó que había sufrido un aborto espontáneo en julio de ese año, del cual culpó al acoso de la prensa y a los problemas legales que tenía pendientes por una controvertida carta que envió a su padre Thomas Markle, y que luego amigos no identificados comentaron en la revista People. 

El 14 de febrero de 2021, los duques de Sussex anunciaron que estaban esperando su segundo hijo. Un mes después revelaron que se trataba de una niña en una entrevista con Oprah Winfrey. El 4 de junio de 2021 dio a luz a su hija, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, en el Hospital Cottage de Santa Bárbara (California).

Trabajos de caridad 
Markle fue consejera de la organización benéfica internacional One Young World. Asistió a sus cumbres de 2014 y 2016. En la cumbre de 2014 en Dublín, habló sobre los temas de la igualdad de género y la esclavitud moderna. También en 2014, viajó a Afganistán y España como parte de la United Service Organizations.

En 2016, Meghan se convirtió en embajadora mundial de la World Vision Canada, viajando a Ruanda para la Campaña Agua Limpia de la agencia para proporcionar agua potable limpia y segura, y viajó a la India para crear conciencia de cuestiones relativas a la mujer. Al regresar de la India, escribió un artículo de opinión para la revista Time sobre la estigmatización de las mujeres con respecto a la salud menstrual. También ha trabajado con la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer como abogada. Ella se identifica como feminista.

En 2018 y 2021, fue incluida dentro de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time.

Títulos, tratamientos y escudo

4 de agosto de 1981 – 10 de septiembre de 2011: Señorita Rachel Meghan Markle.
10 de septiembre de 2011 – 31 de agosto de 2013: Señora Rachel Meghan Engelson.
31 de agosto de 2013 – 19 de mayo de 2018: Señora Rachel Meghan Markle.
19 de mayo de 2018 – 1 de abril de 2020: Su Alteza Real la duquesa de Sussex.
1 de abril de 2020 – presente: Meghan, duquesa de Sussex.

Título oficial: Su alteza real la duquesa de Sussex, condesa de Dumbarton y baronesa Kilkeel.

Como consorte del príncipe Enrique, Meghan de Sussex es miembro de la familia real británica. Desde su boda, el 19 de mayo de 2018, su tratamiento protocolario fue el de su alteza real; el título del ducado de Sussex fue otorgado a su marido, el príncipe Enrique, por la reina Isabel II del Reino Unido el mismo día del enlace.

El 18 de enero de 2020, se anunció que a partir de la primavera de 2020, el matrimonio dejaría de usar el tratamiento de alteza real, conforme a su decisión de abandonar los deberes reales.

Armas

Filmografía

Televisión

Cine

Ancestros

Véase también 
Megxit
Royal Rota

Notas

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Los Ángeles
Modelos de concursos televisivos
Familia Mountbatten-Windsor
Socialités
Casa de Windsor
Alumnado de la Universidad Northwestern
Princesas británicas
Anglicanos de Estados Unidos
Duquesas de Sussex
Actrices de California
Princesas británicas por casamiento
Feministas de Estados Unidos
Actrices de Estados Unidos del siglo XXI